Korzyść – dodatni wynik porównania jakiegoś stanu (cechy, sytuacji) z innym.
 korzyść finansowa
 korzyść krańcowa
 korzyść majątkowa
 korzyść marginalna → korzyść krańcowa
 korzyść oczekiwana → lucrum cessans
 korzyść osobista
 korzyść polityczna
 Korzyść - miejscowość na Ukrainie
 Korzyść – dawna osada. Tereny na których leżała znajdują się obecnie na Białorusi

Zobacz też 
 zysk, dochód, przychód (ekonomia, prawo cywilne, prawo podatkowe)
 łapówka i korupcja (prawo karne)
 pożytek, wymierność